Plaats in Indonesië
 Tualang Baru (Bukit Tusam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tualang Baru (Manyak Payed), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh